Rodovia Caminho do Mar - o caminho brasileiro criado em 1560 ligando São Vicente ao Planalto Piratininga
 Estrada do Mar - a rodovia brasileira do estado do Rio Grande do Sul, ligando os municípios de Osório a Torres

Desambiguação